Exploração espacial
Programa Surveyor — programa espacial Norte americano
Surveyor 1 — sonda espacial Norte americana
Surveyor 2 — sonda espacial Norte americana
Surveyor 3 — sonda espacial Norte americana
Surveyor 4 — sonda espacial Norte americana
Surveyor 5 — sonda espacial Norte americana
Surveyor 6 — sonda espacial Norte americana
Surveyor 7 — sonda espacial Norte americana
Mars Global Surveyor — sonda espacial Norte americana
Mars Surveyor 1998 — sonda espacial Norte americana
Mars Surveyor 2001 Lander — sonda espacial Norte americana

Lugares
Surveyor Bay (Alaska) — baia na costa do Alasca, Estados Unidos
Surveyor Bay (Tasmania) — baia na costa da Tasmania, Australia
Surveyor Lake (Algoma District) — lago no distrito de Algoma, Ontario, Canadá
Surveyor Lake (Nipissing District) — lago no distrito de Nipissing, Ontario, Canadá

Desambiguações de topônimos